Tenisový turnaj ATP Copa Claro 2011 se konal ve dnech 14. - 20. února v argentinském hlavním městě Buenos Aires venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 475 300 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'Nicolás Almagro (vítěz)
  Stanislas Wawrinka (semifinále)
  David Nalbandian (čtvrtfinále)
  Albert Montañés (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Tommy Robredo (semifinále)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Juan Ignacio Chela (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= JI Chela
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Machado
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Andújar
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= H Zeballos
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= F Fognini
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= F Gil
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Ramírez Hidalgo
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=60
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= A Montañés
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= J Mónaco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= I Navarro
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=62
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= I Andrejev
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= E Schwank
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Gimeno-Traver
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= V Hănescu
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= C Berlocq
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Wawrinka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= JI Chela
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= H Zeballos
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F Fognini
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= A Montañés
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= J Mónaco
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= E Schwank
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= V Hănescu
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=64
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= S Wawrinka
| RD2-score08-1=62
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= JI Chela
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= A Montañés
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= J Mónaco
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= S Wawrinka
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= JI Chela
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= S Wawrinka
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro /  Juan Ignacio Chela (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  'David Marrero (semifinále)
  František Čermák /  Leoš Friedl ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP Buenos Aires
Sport v Argentině v roce 2011
ATP World Tour 2011